Оливър Джеймс Плат (Oliver James Platt) е американски актьор, роден в Канада.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Хора от Онтарио